Гран-при Бахрейна 2018 года (официально 2018 Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 8 апреля 2018 года на Международном автодроме Бахрейна. Это вторая гонка сезона 2018 года и четырнадцатое по счёту Гран-при Бахрейна в рамках «Формулы-1».

Свободные заезды

Квалификация 
Погода: Ясно. Сухо. Воздух +28 °C, трасса +32 °C.

 

 

|}

Примечания
  Льюис Хэмилтон наказан потерей пяти мест на старте за замену коробки передач.
  Фернандо Алонсо и Ромен Грожан показали одинаковое время в первой части квалификации. Поскольку Алонсо установил это время раньше, он квалифицировался выше Грожана, что позволило ему пройти во вторую часть.

Стартовое поле

Гонка 

|-
!colspan="11"|www.formula1.com
|}
Примечания
 Серхио Перес и Брендон Хартли получили 30 штрафных секунд после финиша за инцидент на прогревочном круге.

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Формулы-1
 

Гран-при Бахрейна
Спорт в Бахрейне в 2018 году
Формула-1 в сезоне 2018
Апрель 2018 года
2018 год в Бахрейне